Peace Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Peace Township (Minnesota)
 Peace Township (North Dakota)